MercedesCup 2008 — 31-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Штутгарте (Германия), и являющегося частью тура ATP. Турнир имел категорию ATP International Series Gold.

В 2008 году турнир прошёл с 7 по 13 июля.

Первой ракеткой одиночного турнира стал Ришар Гаске (№ 10 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Хуан Мартин дель Потро выигрывает свой дебютный титул в основном туре ассоциации.
 Ришар Гаске сыграл свой 1й финал в сезоне и 11й за карьеру в основном туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Кристофер Кас выигрывает свой дебютный титул на соревнованиях основного тура ассоциации.
 Филипп Кольшрайбер выигрывает 2й парный титул в сезоне и 5й за карьеру в основном туре ассоциации.

Ссылки 
 Официальный сайт

См. также 
 MercedesCup
 ATP Тур 2008
 Международная золотая серия ATP
 Porsche Tennis Grand Prix 2008

Германия
Теннис
Июль 2008 года
2012